A Praia das Castanheiras é um praia brasilleira localizada na Ilha do Frade em Vitória.

Possui pequenas piscinas naturais entre as pedras, além do mar aberto, propício ao nado. Situada em uma ilha, o acesso é feito por escada ou por trilhas entre as rochas.

Ligações externas 
 Site da Prefeitura de Vitória

Castanheiras